Verzetsgraf (Hooghalen)
Verzetsgraf (Westerbork)